Liščí potok (wörtlich ins Deutsche übersetzt: „Fuchsbach“) ist ein Gewässername:

 Liščí potok (Černý potok), rechter Zufluss des Černý potok (zur Moldau im Stausee Lipno) bei Vřesná, Minderstadt Frymburk nad Vltavou, Bezirk Krumau, Südböhmische Region, Tschechien
 Liščí potok (Chamb), linker Zufluss des Chamb, tschechisch Kouba, bei Sruby
 Liščí potok, Name des tschechischen Oberlaufs des Fuchsbach (Cunnersdorfer Bach), linker Oberlauf des Cunnersdorfer Bachs bei Rosenthal, Gemeinde Rosenthal-Bielatal, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Liščí potok (Pstruhový potok), linker Oberlauf des Pstruhový potok (zur Plesná, deutsch Fleißenbach) bis Smrčina, Stadt Plesná (deutsch Fleißen), Bezirk Eger, Karlsbader Region, Tschechien
 Liščí potok (Sebnitz), deutsch Hainsbach, rechter Zufluss der Sebnitz, hier noch Vilémovský potok genannt, vor Vilémov u Šluknova, Bezirk Tetschen, Aussiger Region, Tschechien
 Liščí potok (Steine), deutsch Voigtsbach, rechter Zufluss der Steine, tschechisch Stěnava, in Broumov, Bezirk Náchod, Königgrätzer Region, Tschechien